Петушиное () — озеро на территории Каменногорского городского поселения Выборгского района Ленинградской области.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,4 км². Располагается на высоте 14,4 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные, местами скалистые.

Из юго-восточной оконечности озера вытекает безымянный водоток, который, протекая через озеро Луговое, впадает в реку Вуоксу.

С северо-запада от озера проходит дорога местного значения  («Каменногорск — Лесогорский»).

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000011991.

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Вуоксы
Озёра Выборгского района (Ленинградская область)